Александр Александрович Анисимов (род. , Иркутск, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Тренерская карьера 
Летом 2022 года Анисимов объявил о завершении игровой карьеры, но остался в системе «Иркута», возглавив молодёжную команду «Иркут-ИГУ», выступающую в Студенческой лиге РЖД.

Достижения 
  Чемпион Суперлиги (2): 2006/2007, 2014/2015
  Серебряный призёр Суперлиги (2): 2004/2005, 2005/2006
  Обладатель Кубка России: 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Баскетболисты России
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Иркут»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Восток-65»
Баскетбольные тренеры России